Komin Stanisławskiego (Galeria Gankowa) – komin w Galerii Gankowej w Tatrach Słowackich
 Komin Stanisławskiego (Mały Kieżmarski Szczyt) – formacja skalna w Małym Kieżmarskim Szczycie w Tatrach Słowackich
 Komin Stanisławskiego (Wołowy Grzbiet) – formacja skalna w Wołowym Grzbiecie w Tatrach Polskich